Nikolaos av Grekland och Danmark (grekiska: Νικόλαος), född 1 oktober 1969 i Rom, är andra son och tredje barn till kung Konstantin II av Grekland och Anne-Marie av Danmark, yngsta dotter till kung Fredrik IX av Danmark och syster till Margrethe II av Danmark.

Den 25 augusti 2010 gifte han sig med Tatiana Blatnik på ön Spetses i Grekland.

Anfäder

Grekiska prinsar
Män
Födda 1969
Levande personer
Huset Glücksburg
Alumner från Brown University
Personer från Rom